Il doppio dell'Internationaler Raiffeisen Grand Prix 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Pála e David Rikl erano i detentori del titolo, ma solo Pála ha partecipato in coppia con David Adams.

Adams e Pála hanno perso nei quarti di finale contro Sargis Sargsian e Nenad Zimonjić.

Simon Aspelin e Massimo Bertolini hanno battuto in finale 6–4, 6–7 (8–10), 6–3 Sargsian e Zimonjić.

Teste di serie
 Tomáš Cibulec /  Pavel Vízner (semifinali)
 David Adams /  Petr Pála (quarti di finale)
 Mariano Hood /  Martín Rodríguez (semifinali)
 Scott Humphries /  Mark Merklein (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

International Raiffeisen Grand Prix 2003
ATP Tour 2003